Scriver est un patronyme porté notamment par :
 
 Charles Scriver (1930-), médecin, pédiatre et chercheur canadien,
  (1629-1693), ministre luthérien et écrivain allemand,
 Julius Scriver (1826-1907), meunier, tanneur et homme politique canadien,
  (1914-1999), sculpteur canadien.

Patronyme anglais